Mandl může znamenat stroj:
 mandl – prádelní stroj na žehlení (mandlování) prádla
 rovinná bruska – svislá bruska s brusnými kameny (slangové pojmenování)

Příjmení Mandl (Mandlová) nosily osoby:
 Adina Mandlová (1910–1991) – česká filmová a divadelní herečka
 Antonín Mandl (1917–1972) – český katolický teolog a dlouholetý politický vězeň
 Jiří Mandl (1923–1997) – česko-britsko-švýcarský podikatel, působící v papírenském průmyslu
 Josef Mandl (1874–1933) – český malíř a profesor Akademie v Praze
 Petr Mandl (1933-2012) – český matematik, profesor UK
 Matouš Mandl (1865–1948) – český právník a politik, poslední purkmistr města Plzně
 Vladimír Mandl (1899–1941) – český advokát, vysokoškolský pedagog a právní teoretik, který jako první na světě formuloval principy kosmického práva
 Richard Mandl (1859–1918) – rakouský skladatel narozený na Moravě
 Włodzimierz Mandl (1820–1886) – rakouský politik z Haliče, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu, později starosta Tarnopolu

Bavorská příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení